Новиков, Вячеслав:
 Новиков, Вячеслав Александрович (1948—2014) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
 Новиков, Вячеслав Васильевич (1888—1970) — доктор технических наук, профессор.
 Новиков, Вячеслав Владимирович (1952—2005) — советский футболист.
 Новиков, Вячеслав Павлович (род. 1941) — советский баскетболист и тренер.
 Новиков, Вячеслав (пианист) (род. 1947) — советский, финский пианист.